

Referințe

Surse externe

Egiptologie
Y